Stadsgården kan syfta på:

 Stadsgården – hamn- och trafikområde på Södermalm i Stockholm
 Stadsgårdens station – en nedlagd järnvägsstation för Saltsjöbanan på Södermalm i Stockholm
 Flickan i Stadsgården – roman av August Blanche från 1847
 Stadsgårdsskolan – skola benägen i stadsdelen Råslätt i Jönköping